Gremmel ist der Familienname folgender Personen:

 Evelin Gremmel (* 1980), deutsche Sängerin, Tänzerin und Musicaldarstellerin
 Wolfgang Gremmel (* 1948), deutscher Handballschiedsrichter